Тази страница представя турнира за Купа на Съветската армия, проведен през сезон 1958/59.

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Полуфинали

Финал 

 Голмайстор:
 1:0 П. Пеев (73)

 Съдия: Антонин Ружичка (Чехословакия)

Източници 
 bulgarian-football.com

5
5